Nikolić oder Nikolics ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Nikolić (1924–2000), jugoslawischer Basketballspieler
 Aleksej Nikolić (* 1995), slowenischer Basketballspieler
 Ana Nikolić (* 1978), serbische Sängerin
 Božidar Nikolić (1942–2021), jugoslawisch-serbischer Regisseur und Kameramann
 Danilo Nikolić (1926–2016), serbischer Schriftsteller
 Đorđe Nikolić (* 1997), serbischer Fußballtorwart
 Dragan Nikolić (1943–2016), jugoslawisch-serbischer Schauspieler
 Dragan Nikolić (Kriegsverbrecher) (1957–2018), bosnisch-serbischer Kriegsverbrecher
 Filip Nikolic (1974–2009), französischer Schauspieler und Sänger 
 Goran Nikolić (* 1976), montenegrinischer Basketballspieler
 Jelena Nikolić (* 1982), serbische Volleyballspielerin
 Jelena Nikolić (Fußballspielerin) (* 1991), serbische Fußballspielerin
 Jovan Nikolić (* 1955), serbokroatischer Schriftsteller

 Julija Nikolić (1983–2021), nordmazedonische Handballspielerin
 Leo Nikolic (* 1998), österreichischer Handballtorwart
 Lukas Nikolic (* 2001), österreichischer Handballspieler
 
 Mathias Nikolic (* 1991), österreichischer Handballspieler

 Milena Nikolić (* 1992), bosnische Fußballspielerin
 Milica Nikolić (* 1994), serbische Judoka
 Mirko Nikolič-Kajič (* 1984), slowenischer Handballspieler
 Mitja Nikolić (* 1991), slowenischer Basketballspieler

 Predrag Nikolić (* 1960), bosnischer Schachspieler
 Ratko Nikolić (* 1977), serbischer Handballspieler
 Robert Nikolic (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Ruža Nikolić-Lakatos (1945–2022), Sängerin der Lovara
 Slađan Nikolić (* 1974), serbischer Fußballspieler
 Stefan Nikolić (* 1990), montenegrinischer Fußballspieler
 Stevo Nikolić (* 1984), bosnischer Fußballspieler
 Tomislav Nikolić (* 1952), serbischer Politiker
 Vera Nikolić (1948–2021), jugoslawische Leichtathletin
 Vesna Nikolić-Ristanović (* 1955), serbische Rechtswissenschaftlerin und Kriminologin
 Vladimir Lalo Nikolić (* 1941), kroatisch-deutscher Architekt
 Žarko Nikolić (1936–2011), jugoslawischer Fußballspieler

Siehe auch
 Nikolaus von Myra/Namensvarianten